Il National Invitation Tournament 1979 fu la 42ª edizione del torneo. Venne vinto dalla Indiana University; i migliori giocatori furono Clarence Carter e Ray Tolbert.

Squadre

Risultati

Prima fase

Fase finale

Squadra vincitrice  

Allenatore: Bob Knight

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1979
1979